Lagoagrandense – abitanti di Lagoa Grande (Minas Gerais)
Lagoagrandense – abitanti di Lagoa Grande (Pernambuco)
Lagoagrandense – abitanti di Lagoa Grande do Maranhão